Ше́ллинг () — немецкая фамилия. Распространена также в США и России.

Известные носители:

 Шеллинг, Герман (1824—?) — прусский государственный деятель, единственный сын известного философа.
 Шеллинг, Иде (род.1998) — нидерландский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Шеллинг, Каролина (урожд. Михаэлис, в первом браке Бёмер, во втором — Шлегель; 1763—1809) — немецкая писательница и переводчица.
 Шеллинг, Курт — американский спортсмен.
 Шеллинг, Павел Львович — русский офицер и изобретатель.
 Шеллинг, Патрик (род. 1990) —  швейцарский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Шеллинг, Томас (1921—2016) — американский экономист.
 Шеллинг, Флоренс (род. 1989) — швейцарская хоккеистка.
 Шеллинг, Фридрих Вильгельм Йозеф фон (1775—1854) — немецкий философ, один из известнейших представителей немецкого классического идеализма.
 Шеллинг фон Канштадт, Анна Юлианна — жена Христофора Ивановича Бенкендорфа.

Примечания